Michael Stewart (1924-1987) – drammaturgo e librettista statunitense 
 Michael Stewart (1945-2002) - sassofonista statunitense
 Michael Curtis Stewart (n. 1975) – cestista statunitense
 Michael James Stewart (n. 1981) – calciatore scozzese